Enope (altgriechisch ) steht für:

 Enope (Muse), eine Muse der griechischen Mythologie
 Enope, bei Homer eine antike Stadt in Messenien, die später Gerenia genannt wurde